Löwengard oder Loewengard ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Löwengard (1856–1929), deutscher Architekt 
 Kurt Löwengard (1895–1940), deutscher Maler und Grafiker
 Max Julius Loewengard (1860–1915), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Musikkritiker